Флаг Магни́тного сельского поселения является официальным символом Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области Российской Федерации. Учреждён 23 ноября 2007 года.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на две равные полосы: синюю и красную, воспроизводящее в центре шесть жёлтых колосьев (три, два и один)».

Обоснование символики 
Флаг Магнитного сельского поселения составлен на основе герба Магнитного сельского поселения, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Своё наименование Магнитное сельское поселение получило от легендарной Магнитки (город Магнитогорск, гора Магнитная), в окрестностях которой было заложено в 1929 году зерновое хозяйство, призванное снабжать город сельскохозяйственной продукцией. Это отражено жёлтыми колосьями — символами плодородия, роста, урожая, животворной силы.

Шесть колосьев также отражают шесть населённых пунктов, входящих в состав Магнитного сельского поселения: посёлки Магнитный, Вперёд, Кировский, Алексеевский, Южный, Субутак.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, справедливости, уважения, великодушия.

Разделение полотнища флага на синий и красный цвета аллегорически указывает на название поселения: синим и красным традиционно отмечают полюса магнита (синий — минус, красный — плюс).

Синий цвет — символ чести, благородства, духовности.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Примечания 

Агаповский район